Милош Стојановић се може односити на:

Милош Стојановић (Смоке Мардељано), српски реп и хип хоп музичар рођен 1991. године
Милош Стојановић Попај, српски фудбалер рођен 1984. године
Милош Стојановић, српски фудбалер рођен 1997. године
Милош Стојановић, српски глумац и сценариста